I marciapiedi di New York (East Side, West Side) (1949) – film diretto da Mervyn LeRoy
I marciapiedi di New York (Sidewalk Stories) (1989) – film diretto da Charles Lane
I marciapiedi di New York (Sidewalks of New York) (2001) – film diretto da Edward Burns